Roy est un nom propre français et anglais qui peut faire référence à :

Personnalités

Patronyme

Prénoms

Autres 
 Robert Roy MacGregor (1671-1734) est un héros populaire écossais et un hors-la-loi du début du .
 Roy est un personnage de la série de tactical RPG Fire Emblem.

Toponyme

Belgique 
 Roy, section de la ville belge de Marche-en-Famenne située en Région wallonne dans la province de Luxembourg ;

Canada 
 Roy, une municipalité en Colombie-Britannique ;
 Rivière Roy, un affluent du lac Caopatina, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec ;

États-Unis 
  ;
 Roy, communauté non incorporée située en Louisiane ;
 Roy (Montana), dans le Comté de Fergus au Montana ;
 Roy (Nouveau-Mexique)
 Roy (Utah) ;
 Roy (Washington).

France 
 La Neuville-Roy, commune française de l'Oise ;
 Île Roy, île fluviale sur la Saône ;

Autres 
 Alice Roy, l'héroïne d´une série de romans pour la jeunesse de Caroline Quine
 Rob Roy (1817), un roman de Walter Scott
 Rob Roy (1995), un film américain du réalisateur Michael Caton-Jones

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom américain
Patronyme anglais
Patronyme français
Patronyme québécois
Patronyme indien
Homonymie de patronyme indien
Homonymie de localités aux États-Unis